Ле-Віган () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Ле-Віган () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Див. також 
 Віган (значення)